Pastor steht für:
 Pastor, Geistlicher im Dienst der Kirchengemeinde
 Moderator, verschieden definiertes Priesteramt in christlichen Kirchen; Präses
 Pastor bonus, Ehrentitel Jesu Christi, siehe Guter Hirte
 Pastor von Madrid (295–305), christlicher Märtyrer und Heiliger, siehe Justus und Pastor
 Pastor (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pastor (Unternehmerfamilie), deutsche Unternehmerfamilie
 Pastor Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Pastor (Gattung), eine Gattung der Vogelfamilie der Stare
 Carl-Arthur Pastor-Stiftung zur Begabtenförderung

Siehe auch:
 Pastoor
 Pastoors
 Pastore
 Pásztor
 Perro Pastor Vasco